

Зональный раунд

Екатеринбург 
22-28 сентября 1992 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Челябинск 
22-28 сентября 1992 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Новосибирск 
22-28 сентября 1992 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-7 места

Новгород 
24-30 сентября 1992 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Финальный раунд 
г. Москва, 21-26 октября 1992 года

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх 

Кубок России по мини-футболу
1992 год в мини-футболе